Stati Uniti d'America
 Westby – città della Contea di Sheridan, Montana
 Westby – città della Contea di Vernon, Wisconsin